Nazwy geograficzne:

Francja 
 Gilly-lès-Cîteaux – miejscowość i gmina w regionie Burgundia, w departamencie Côte-d’Or
 Gilly-sur-Isère miejscowość i gmina w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Sabaudia
 Gilly-sur-Loire – miejscowość i gmina w regionie Burgundia, w departamencie Saona i Loara

Osoby o nazwisku Gilly:
 David Gilly (1748–1808) – niemiecki architekt  
 Friedrich Gilly (1772–1800) – niemiecki architekt

Osoby o przezwisku Gilly:
 Adam Gilchrist (ur. 1971) – australijski krykiecista